Pokrovka (Perm), diversos pobles del territori de Perm, a Rússia
 Pokrovka (Krasnoarmeiski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Pokrovka (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Pokrovka (Iàkovlevski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Pokrovka (Khabàrovsk), poble del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Pokrovka (Altai), poble del territori de l'Altai, a Rússia
 Pokrovka (Baixkíria), poble de la república de Baixkíria, a Rússia
 Pokrovka (Orenburg), poble de la província d'Orenburg, a Rússia
 Pokrovka (Vorónej), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Pokrovka (Astracan), poble de la província d'Astracan, a Rússia
 Pokrovka (Saràtov), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Pokrovka (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia